Barbarosporina är ett släkte av svampar. Barbarosporina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Barbarosporina